Le terme taux de compression a différentes significations selon le domaine dans lequel il s’applique :
 en mécanique, le taux de compression volumétrique définit le rapport entre le volume disponible dans un cylindre au point mort bas et celui qui est disponible au point mort haut ;
 en informatique, le taux de compression est le rapport du volume de données avant et après compression. Selon le type de données (caractères, image, son, vidéo), ce taux peut être très différent.

Voir aussi